

Toponimy 
Rzeki:

 Dwina – rz. w północnej Rosji.
 Zachodnia Dwina – ros. nazwa rz. Dźwina.

Miasta:

 Zapadnaja Dwina – m. w Rosji, obwodzie twerskim.

Sport 

 Dwina Witebsk – dawna n. klubu piłkarskiego FK Witebsk (1963–1985).
 Dwina Nowopołock – dawna n. klubu sportowego Naftan Nowopołock (1981–1988).

Technika 

 „Dwina” – n. własna systemu przeciwlotniczego S-75.
 „Dwina” – n. własna ros. radiostacji lotniczej.
 „Dwina” – n. własna ros. radioodbiorników.
 R-12 Dwina – ros. pocisk balistyczny.

Inne 

 „Dwina” – ros. czasopismo wydawane w Archangielsku.
 Dwina (manewry) – manewry połączonych sił zbrojnych Związku Radzieckiego w 1970.

Strony ujednoznaczniające